Tereschtschenko (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wladimirowitsch Tereschtschenko (* 1980), russischer Eishockeyspieler
 Fjodor Fjodorowitsch Tereschtschenko (1888–1950), russisch-französischer Luftfahrtpionier
 Gennadi Fedorowitsch Tereschtschenko (1941–2010), russischer Chemiker
 Konstantin Alexejewitsch Tereschtschenko (* 1994), russischer Automobilrennfahrer
 Michail Iwanowitsch Tereschtschenko (1886–1956), russischer Politiker
 Mischel Tereschtschenko (* 1954), französisch-ukrainischer Unternehmer, Mäzen und Kommunalpolitiker
 Natalija Tereschtschenko (* 1976), ukrainische Biathletin